Diabloceratops eatoni ("Cara con cuernos del Diablo de Jeffrey Eaton") es la única especie del género extinto Diabloceratops de dinosaurio ornitisquio ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 79,9 millones de años durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción
Diabloceratops era un herbívoro cuadrúpedo terrestre mediano, moderadamente construido, que podría crecer hasta una longitud estimada de 5,5 metros. En el momento de su descubrimiento, era el ceratópsido más antiguo conocido, y el primer centrosaurinído conocido de latitudes al sur del estado de Montana en los Estados Unidos. Diabloceratops es un ceratopsiano típico en que tenía un volante de hueso largo en el cuello. Tenía un pequeño cuerno en la nariz, tal vez un segundo cuerno por delante de este, y un par de cuernos relativamente pequeños sobre los ojos. El volante también tenía un par de picos muy largos, como en Einiosaurus y Styracosaurus. El cráneo es más profundo y más corto que el de otros centrosaurinídos.

Descubrimiento e investigación
Los únicos dos especímenes de Diabloceratops eatoni se recuperaron en la Formación Wahweap, en el condado de Kane, Utah. El holotipo UMNH VP 16699 fue recogido por Don Deblieux en 2002, en la localidad de Last Chance Creek de esta formación, en piedra arenisca intraclástica que fue depositada durante el Campaniano, del período Cretácico, aproximadamente hace 81 a 76 millones de años. Consiste en un cráneo parcial con una parte de la mandíbula inferior, con el lado derecho intacto y parte del lado izquierdo, que ha sido desgastado. El otro espécimen UMNH VP 16704 fue descubierto años antes, en 1998 por Joshua A. Smith de la misma formación, pero no fue descrito hasta 2010, cuando fue asignado a Diabloceratops. Estos especímenes se encuentran en la colección del Museo de Historia Natural de Utah.

La especie tipo, Diabloceratops eatoni, fue designada en 2010 por James Ian Kirkland y Donald DeBlieux. El nombre del género combina el español diablo, como una referencia a los cuernos en el escudo del cuello, con la palabra griega latinizada keratops, "cara con cuerno", un elemento habitual en los nombres ceratopsianos. El nombre específico rinde honores al paleontólogo Jeffrey Eaton,  un paleontólogo de Weber State University y amigo del autor principal Jim Kirkland. Eaton tuvo un papel importante en el establecimiento del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante donde se encontró el espécimen. La especie tipo, Diabloceratops eatoni, fue nombrada y descrita en 2010 por James Ian Kirkland y Donald DeBlieux.

Clasificación
Es un género basal dentro de los centrosaurinos. Siendo un de los primeros ceratópsidos centrosaurinídos, Kirkland señaló que Diabloceratops compartía caracteres con los más "primitivos" Protoceratopsidae. Ambos poseen una abertura suplementaria en el cráneo que tendería a reducirse o desaparecer en los posteriores ceratópsidos más avanzados. Kirkland vio esto como un indicio de que las especies anteriores no se incluían juntas en algún grupo natural único, sino que presenta una secuencia gradual de formas cada vez más derivadas, con cada vez más estrecha relación con Ceratopsidae.

Filogenia
El siguiente cladograma se basa en el análisis de Ryan y colaboradores de 2012:
{{Clado | style=font-size:100%;line-height:100%
| 1=
|label2=Centrosaurinae
| 2={{Clado
   | 1=Xenoceratops
   | 2={{Clado
      | 1=Diabloceratops
      | 2={{Clado
         | 1=Avaceratops
         | 2={{Clado
            | 1=Albertaceratops
            | 2={{Clado
               | 1=
               | 2={{Clado
                  | 1=Spinops
                  | 2={{Clado
                     | 1=Centrosaurus
                     | 2={{Clado
                        | 1=Styracosaurus
                        | 2=Coronosaurus}} }} }} }}
 }} }} }} }} }}

Paleoecología
La Formación Wahweap se ha fechado radiométricamente teniendo entre 81 y 76 millones de años. Durante el tiempo que vivió Diabloceratops, el Mar interior occidental estaba en su punto más amplio, aislando casi completamente al sur de Laramidia del resto de América del Norte. El área donde vivían los dinosaurios incluía lagos, llanuras de inundación y ríos que fluyen hacia el este. La Formación Wahweap forma parte de la región de la Gran Escalinata, una inmensa secuencia de capas de rocas sedimentarias que se extienden hacia el sur desde el  parque nacional Bryce Canyon a través del parque nacional Zion y hacia el Gran Cañón. La presencia de sedimentación rápida y otra evidencia sugiere un clima húmedo estacional.Diabloceratops compartió su paleoambiente con otros dinosaurios, como el hadrosáurido Acristavus gagslarsoni, y el lambeosaurinído Adelolophus hutchisoni, anquilosáuridos y paquicefalosáuridos sin nombrar aún   y el  terópodo Lythronax argestes, que era probablemente el depredador del ápice en su ecosistema. Los vertebrados presentes en la Formación Wahweap en la época de Diabloceratops incluían peces de agua dulce, Amiiformes, abundantes rayas y tiburones, tortugas como Compsemys'', cocodrilos y peces pulmonados. Una gran cantidad de mamíferos vivían en esta región, que incluía varios géneros de multituberculados , cladotherios , marsupiales y placentarios insectívoros. Los mamíferos son más primitivos que aquellos que vivieron en el área que ahora es la Formación Kaiparowits. Los icnofósiles son relativamente abundantes en la Formación Wahweap, y sugieren la presencia de crocodilomorfos, así como dinosaurios ornitisquios y terópodos. En 2010, se descubrió un rastro fósil único que sugiere una relación depredador-presa entre los dinosaurios y los mamíferos primitivos. El rastro fósil incluye al menos dos complejos fósiles de guaridas de mamíferos, así como ranuras de excavación asociadas supuestamente causadas por un dinosaurio maniraptor. La proximidad indica un caso de probable depredación activa de los habitantes de la madriguera por los animales que hicieron las marcas de las garras. La actividad de los invertebrados en esta formación va de madrigueras de insectos fosilizadas en troncos petrificados a varios moluscos, cangrejos grandes y una gran diversidad de gasterópodos y ostrácodos.

Referencias

Enlaces externos 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte